Гран-при Росси́и 2015 года (официально 2015 Formula 1 Russian Grand Prix) — автогонка, пятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 2-й Гран-при России в истории «Формулы-1»), который прошёл с 9 по 11 октября на трассе «Сочи Автодром», Россия.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +15 °C, трасса +26…24 °C

|}

 Примечания
 1.  Фернандо Алонсо наказан потерей 35-ти мест на стартовой решетке за замену элементов силовой установки.
 2.  Роберто Мери наказан потерей 20-ти мест на стартовой решетке за замену элементов силовой установки.
 3.  Карлос Сайнс-мл. не участвовал в квалификации, т.к. попал в серьезную аварию на 3-ей тренировке, но после обращения команды стюарды допустили его на старт гонки.

Гонка 

|}

 Примечания
 1.  Кими Райкконен признан виновным в столкновении с Валттери Боттасом на последнем круге гонки и наказан 10-секундным Stop&Go. Так как отбыть его уже нельзя, к итоговому результату Кими добавлено 30 секунд. Данный штраф позволил команде Mercedes досрочно оформить 2-ю подряд и вторую в истории победу в Кубке конструкторов.
 2.  За неоднократное нарушение границ трассы в 16-м повороте к итоговому времени Фернандо Алонсо было добавлено 5 штрафных секунд. 10-е место испанца досталось Максу Ферстаппену.
 3.  Валттери Боттас и Даниэль Риккардо не финишировали, но классифицированы, так как ими пройдено более 90% гоночной дистанции.

Круги лидирования

Машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при России
Спортивные соревнования в Сочи
События 11 октября
Октябрь 2015 года
Спорт в России в 2015 году
2015 год в Краснодарском крае